Линц — многозначный термин.

Известные значения:

 Линц — город в Австрии.
 Линц-на-Рейне — город в Германии.
 «Линц» — австрийский футбольный клуб из города Линц.
 Линц, Алекс Дэвид (род. 1989) — американский актёр.
 Линц, Амели (урожденная Амели Шпайер; 1824—1904) — немецкая писательница известная под псевдонимом Амалия Годин.
 Линц, Роланд (род. 1981) — австрийский футболист чешского происхождения, нападающий.
 Линц, Хуан (род. 1926) — американский политолог.